Jerukagung (Klirong)
 Jerukagung (Srumbung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing